Félix Loustau – calciatore argentino
 Jean-Marc Loustau – compositore di scacchi francese
 Juan Carlos Loustau – ex arbitro di calcio argentino
 Patricio Loustau – arbitro di calcio argentino